Мартинез и Мартинез има више значења:

 Мартинез и Мартинез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мартинез и Мартинез (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику